Édesse (en grec Edessa) est le nom de deux villes antiques :

 Édesse est l'ancien nom de Şanlıurfa (ou Urfa) en Turquie, et fut la capitale de l'Osroène et du comté d'Édesse.
 Édesse ou Édessa, fut une des capitales de la Macédoine grecque.